Торре-Алакиме () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 18 км². Население — 833 человека (на 2010 год). Расстояние — 145 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Torre Alháquime
 Ayuntamiento de Torre Alháquime

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса